Shipai – città della Cina
Shipai – regione di Taiwan